Pyrgulopsis longinqua är en snäckart som först beskrevs av Gould 1855.  Pyrgulopsis longinqua ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
longinqua